Avenir (lettertype), een lettertype van Adrian Frutiger
 Avenir (lied), een lied van Louane uit 2015
 KFC Avenir Lembeek, een Belgische voetbalclub
 Avenir Aleksandrovitsj Jakovkin, een Russische astronoom
 Avenir Sportif de Gabès, een Tunesische voetbalclub

L'Avenir
 L'Avenir, (RDC), een Congolese krant
 L'Avenir (schip, 1908), het voormalige Belgische schoolschip
 L'Avenir (tijdschrift) (vroeger Vers l’Avenir), een Franstalig Belgisch tijdschrift
 L'Avenir (rijwielmerk) een voormalige fabrikant van fietsen, bromfietsen en motorfietsen
 L'Avenir (loge), een vrijmetselaarsloge onder het Grootoosten van België
 L'Avenir, Quebec
 L'Avenir (film), een Frans-Duitse film uit 2016